Шейнкер — фамилия:

 Шейнкер, Михаил Яковлевич (род. 1948) — российский литературовед, критик и педагог.
 Шейнкер, Иосиф Михайлович (1878—1961) — американский кинопродюсер, известный как Джозеф Шенк.
 Шейнкер, Николай Михайлович (1881—1969) — американский кинопродюсер, известный как Николас Шенк.